Lista meczów reprezentacji Czech w piłce nożnej mężczyzn – kompletne zestawienie spotkań piłkarskich rozegranych przez reprezentację Czech. Czeska drużyna narodowa występuje na arenie międzynarodowej od lutego 1994 roku. Rozegrała wtedy towarzyskie spotkanie z Turcją w Stambule, które wygrała 4:1. We wcześniejszych latach Czechy wraz ze Słowacją tworzyły jedno państwo.

Źródła 
 Lista meczów reprezentacji Czech w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Czech w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Czech w piłce nożnej